Pikulik ist der Familienname von:

 Daria Pikulik (* 1997), polnische Radsportlerin
 Wiktoria Pikulik (* 1998), polnische Radsportlerin